ARJ steht für:
 ARJ (Computerprogramm)
 Arso Airport (IATA-Code), Flughafen von Arso (Keerom), Indonesien
 Aerojet de Costa Rica (ICAO-Code), costa-ricanische Fluggesellschaft
 Comac ARJ21, chinesisches Regionalverkehrsflugzeug

arj steht für:
 Arapaso (ISO-639-3-Code), eine der Tucano-Sprachen

Abkürzung